Buenavista Uno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Buenavista Uno, Tantima, 
 Buenavista Uno, Coxquihui, 
 Buenavista Uno, Chicomuselo, 
 Buenavista Uno, El Porvenir, 

Robotskapade Mexikoförgreningar